Nha Sentimento () — восемнадцатый и последний студийный альбом певицы Сезарии Эворы, вышедший 26 октября 2009 года.

Список композиций 
 «Serpentina»
 «Verde cabo di nhas odjos»
 «Vento de sueste»
 «Ligereza»
 «Zinha»
 «Fatalidade»
 «Esperança di mar azul»
 «Sentimento»
 «Tchom frio»
 «Noiva de ceu»
 «Holandesa co certeza»
 «Resposta menininhas de monte sossego»
 «Mam’bia e so mi»
 «Parceria e irmandade»

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Nha Sentimento на Allmusic